Cilo 2 (abreviatura de Cidade Industrial de Londrina 2) é um bairro localizado na zona oeste de Londrina . É um bairro distante do centro, próximo a divisa com o muncípio de Cambé, onde funcionam importantes indústrias. A maioria está ao longo da BR-369, que corta o bairro.

Principais Vias

 Av. Esperanto
 Av. Jockey Club
 R. Deputado Ardinal Ribas
 R. Izaias Canette

Subdivisões

 Cilo 2
 Estância Ibirapuera
 Jardim São Francisco de Assis
 Vila Hípica

C